Night Life:
в играх:

 The Sims 2: Nightlife

в музыке:

 Night Life (альбом Outsidaz)
 Nightlife (альбом Pet Shop Boys)
 Nightlife (альбом Thin Lizzy)
 «Night Life» — песня группы Scissor Sisters с альбома Night Work